Chiriquígulhake (Geothlypis chiriquensis) är en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Chiriquígulhaken förekommer i låglänta områden i sydvästra Costa Rica och västra Panama (västra Chiriquí). Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Fågeln betraktas traditionellt som en underart till svartmaskad gulhake (G. aequinoctialis). DNA-studier visar dock att den istället står nära olivkronad gulhake (G. semiflava), så pass att vissa inkluderar den förra i den senare.

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Skogssångare
Fåglar i neotropiska regionen